Ла Костења има више значења:

 Ла Костења (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Костења (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику